Libertino di Agrigento, protovescovo di Agrigento, vissuto tra il I ed il II secolo; celebrato il 3 novembre;
 Avertino di Tours, eremita dell'XII secolo, celebrato nel Finistère anche con il nome di San Libertino; memoria liturgica: 5 maggio.